Сте́чкин — фамилия. Известные носители:

 Стечкин, Борис Сергеевич (1891—1969) — советский инженер, академик АН СССР; сын Сергея Яковлевича Стечкина.
 Стечкин, Борис Сергеевич — математик, сотрудник МИАН, академик Академии космонавтики; сын Стечкина Сергея Борисовича.
 Стечкин, Игорь Яковлевич (1922—2001) — изобретатель, оружейник, создатель автоматического пистолета Стечкина, племянник Бориса Сергеевича Стечкина-старшего.
 

 «Стечкин» — распространённое название автоматического пистолета Стечкина.

См. также 
 Неравенство Джексона — Стечкина